Misgnach o isola dei Sorci (Mišnjak) – isola dell'arcipelago delle isole Quarnerine a sud di Arbe in Croazia
 Misgnach o isolotto dei Sorci (Mišjak) – isolotto a sud di Pago in Croazia
 Misgnach o isolotto dei Sorci (Mišnjak) – isolotto dell'arcipelago delle isole Elafiti a nord di Giuppana in Croazia